Gunia –  męskie odzienie wierzchnie górali karpackich
 Bogdan Gunia – piłkarz
 Dawid Gunia – siatkarz